The Ides of March bezeichnet:

 The Ides of March (Band), US-amerikanische Rockband
 The Ides of March (Lied), ein Lied der britischen Band Iron Maiden
 The Ides of March – Tage des Verrats, Spielfilm von George Clooney (2011)

Siehe auch:
 Iden des März (Begriffsklärung)